Lorenzo Bandini, italijanski dirkač Formule 1, * 21. december 1935, Al Marj, Cirenajka, Libija, † 10. maj 1967, Monako.

Lorenzo Bandini je pokojni italijanski dirkač Formule 1. Debitiral je v sezoni 1961 na Veliki nagradi Belgije, toda z majhnim moštvom Scuderia Centro Sud ni imel uspeha. Boljše rezultate je začel dosegati po prestopu v Ferrari, kjer je v sezoni 1962 na Veliki nagradi Monaka dosegel prve stopničke v karieri s tretjim mestom. Po slabši sezoni 1963 je prišla njegova najboljša sezona 1964, ko je po slabem začetku dosegel tri tretja mesta in svojo edino zmago v karieri na dirki za Veliko nagrado Avstrije. V sezoni 1965 je dosegel eno uvrstitev na stopničke, v naslednji sezoni 1966 pa dve, nato pa se je na drugi dirke sezone 1967 za Veliko nagrado Monaka smrtno ponesrečil.

Popolni rezultati Formule 1 
(legenda) (odebeljene dirke pomenijo najboljši štartni položaj, poševne pa najhitrejši krog)

Glej tudi 
 seznam italijanskih dirkačev

Nagrada Lorenza Bandinija 
Od leta 1992 Brisighella, rojstno mesto Lorenza Bandinija, vsako leto podeljuje Nagrada Lorenza Bandinija (italijansko Trofeo Lorenzo Bandini) najbolj izstopajoči osebi v dirkaškem svetu.

Dobitniki nagrade

Opombe in reference 

Italijanski dirkači
Italijanski vozniki Formule 1
Smrtno ponesrečeni dirkači
Ferrarijevi dirkači Formule 1
Ljudje, po katerih so poimenovali nagrado